Ишинск — село в Чойском районе Республики Алтай России. Входит в состав Чойского сельского поселения.

География 
Расположено на правом берегу реки Иши (левый приток Катуни), между впадающими в неё ручьями Кутерьба и Итук. Высота над уровнем моря в пределах территории села колеблется от 280 до 300 метров.

Расстояние от Ишинска до:
 ближайшего населённого пункта Советского: напрямую 3,8 км. восточнее, по автодорогам 4,3 км;
 центра района и  сельского поселения  Чои: напрямую 8,7 км. северо-восточнее, по автодорогам 10 км;
 столицы Республики Алтай Горно-Алтайска: напрямую 50 км. северо-восточнее, по автодорогам 69 км.

История 
Основано в 1911 году. В 1913 году в ходе административно-территориальных реформ управления коренным населением на Горном Алтае была образована Успенская волость, в состав которой вошло село .

4 августа 1920 года становится административным центром новообразованного Ишимского (Ишинского) сельсовета в составе Успенской волости.

21 июля 1953 года в связи с упразднением Ишимского сельсовета село перешло в подчинение Чойского сельсовета.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чойского района